Castèlnòu d'Arri, municipi francès del departament de l'Aude
 Castèlnòu d'Aude, municipi francès del departament de l'Aude
 Castèlnòu de Braçac, municipi francès del departament del Tarn
 Castèlnòu e la Capèla, municipi francès del departament de la Dordonya
 Castèlnòu de Gratacomba, municipi francès del departament d'Òlt i Garona
 Castèlnòu de Guèrs, municipi francès del departament de l'Erau
 Castèlnòu de Les'', municipi francès del departament de l'Erau
 Castèlnòu de Leveson, municipi francès del departament de l'Avairon
 Castèlnòu de Lèvis, municipi francès del departament del Tarn
 Castèlnòu de Mandalhas, municipi francès del departament de l'Avairon
 Castèunòu dau Martegue, municipi francès del departament de les Boques del Roine
 Castèlnòu de Montmiralh, municipi francès del departament del Tarn
 Castèlnòu e Valença''', municipi francès del departament del Gard